Gammelsogn Sogn i det tidligere Randers Amt, benyttede Grenaa Kirke og er nu en del af Grenå Sogn

Grenaa
Tidligere sogne i Danmark